Император:

 Император — монархический титул.
 Император — в Древнем Риме почётное звание, дававшееся победоносному полководцу. Позже — один из титулов правителя государства, к эпохе поздней античности постепенно становится основным.
 «Император» — японско-американский фильм 2012 года.
 Император — 39 видов рыб семейства Lethrinidae.

См. также 
 Последний император